Лорі Макніл і Гелена Сукова виграли титул, перемігши у фіналі Розалін Феербенк і Гретхен Магерс з рахунком 6–3, 6–7, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лорі Макніл /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Розалін Феербенк /  Гретхен Магерс (фінал)
 Мері-Лу Деніелс /  Кенді Рейнолдс (чвертьфінал)
 Джо Дьюрі /  Шерон Волш-Pete (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 U.S. Women's Hard Court Championships Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд